Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 13. bis 19. März 2017 im Hilton Park Hotel in der zyprischen Hauptstadt Nikosia stattfand. Es war die 26. Austragung der vom europäischen Snookerverband EBSA veranstalteten Kontinentalmeisterschaft.

Chris Totten wurde Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 sowie für den Snooker-Wettbewerb der World Games 2017 in Breslau. Der Schotte besiegte im Finale den Esten Andres Petrov mit 7:3.

Modus 
Die 115 Teilnehmer wurden in 23 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 69 

|}

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Nikosia
Billardturnier in Zypern